S.Y.Kondr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergey Ya. Kondratyuk
 Sergei Yakovlevich Kondratyuk

Robotskapade auktorsförkortningar